Якоб-лжец — роман Юрека Беккера, опубликованный в 1969 году
 Якоб-лжец — фильм студии DEFA, в 1977 году был номинирован на «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке
 Якоб-лжец — фильм, 1999